Die B Grupa 1986/87 war die 38. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 10. August 1986 und endete am 7. Juni 1987.

Modus 
Die 20 Mannschaften traten an 38 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Der Meister und Vizemeister stiegen in die A Grupa auf, während die letzten vier Teams in die W Grupa abstiegen.

Für ein 0:0 gab es keine Punkte.

Vereine

Abschlusstabelle 
Keine Punkte beim 0:0.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1986 87
Fußballsaison 1986/87